Сатьяграха:

 Сатьяграха — тактика ненасильственной борьбы за независимость в Индии, разработанная Махатмой Ганди.
 Сатьяграха — трёхактная опера на санскрите, написанная в 1979 году Филиппом Глассом.